Zkratka PBS může znamenat:

 Public Broadcasting Service – americký veřejnoprávní výrobce a distributor televizních programů
 První brněnská strojírna
 První brněnská strojírna Velká Bíteš
 FC PBS Velká Bíteš – český fotbalový klub
 sulfid olovnatý (PbS)

Externí odkazy